Poniższa lista ukazuje wszystkie państwa i terytoria, które zakwalifikowały się do Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016 odbywających się w Rio de Janeiro w dniach 5 - 21 sierpnia. Cztery lata wcześniej w Londynie wystąpiły 204 reprezentacje. Na igrzyskach w Rio zadebiutowały 2 kraje: Kosowo i Sudan Południowy.

Zakwalifikowane państwa 
Stan na 4 sierpnia 2016

Udział państw w poszczególnych dyscyplinach 
Stan na 6 sierpnia 2016

Przypisy 

!